Libor Kozák (Opava, 1989. május 30. –) cseh válogatott labdarúgó, a Slovácko játékosa. 2013-ban ő lett az Európa-liga gólkirálya. Első gólját a válogatottban a Puskás Ferenc Stadionban lőtte a magyarok ellen.

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2019. október 29. szerint.

A válogatottban 

 Góljai a válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
  SS Lazio
  Olasz kupa (2): 2008–09, 2012–13
  AC Sparta Praha
  Cseh kupa (1): 2019–20
  Puskás Akadémia
  Magyar labdarúgó-bajnokság bronzérmes: 2021–22

Egyéni 
 Európa-liga gólkirály: 2012–13

Források

További információk 

 
 Profil az sslazio.it oldalon

Cseh labdarúgók
1989-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Az SS Lazio labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
Az Aston Villa labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Livorno labdarúgói
A Slovan Liberec labdarúgói
A Sparta Praha labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Az 1. FC Slovácko labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Élő személyek